An Giang (provincie), een Vietnamese provincie
 An Giang (Hải Dương), een plaats in de Vietnamese provincie Hải Dương.